L'adoration, en religion, est le culte rendu à un dieu ou à Dieu.

Titres 

 Adoration, titre original de La Belle Exilée, un film américain de Frank Lloyd, sorti en 1928 ;
 Adoration, film canadien d'Atom Egoyan, sorti en 2008 ;
 Adoration, film franco-belge de Fabrice Du Welz, sorti en 2019.

Voir aussi 
 
 Syndrome d'adoration des célébrités